Masucci es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Agostino Masucci o Massucci (1690-1758), pintor italiano.
 Jerry Masucci (1934-1997), productor cinematográfico, promotor de conciertos y empresario estadounidense.
 Oliver Masucci (1968), actor alemán.